Elven fait en particulier  référence à :

Patronyme 

 Suzanne Elven (1865-1906), contralto française.

Toponyme 

 Elven, village français, du Morbihan.

Autre 
 Elven, série télévisée diffusée sur Arte.